Dubňany ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Dubňany, Stadt im Okres Hodonín
 Dolní Dubňany, Gemeinde im Okres Znojmo
 Horní Dubňany, Gemeinde im Okres Znojmo